Die Irish League 1948/49 war die 48. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 19. Mal Meister.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Rückzug von Belfast Celtic 
Am Boxing Day kam es zur Begegnung zwischen den rivalisierenden Mannschaften von Linfield FC (Protestanten) und Belfast Celtic (Katholiken) im Windsor Park. Allein dieses Derby sorgte für potentielle Gefahrenstimmung. Bei einem Zweikampf zwischen Celtic’s Jimmy Jones und Linfield’s Bob Bryson wurde der Linfielder Spieler verletzt und musste vom Platz getragen werden. In der Halbzeit wurde den Zuschauern über Lautsprechern mitgeteilt, dass Bryson mit gebrochenem Bein ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Nach dem späten Ausgleich der Linfielder kam es kurz vor dem Schlusspfiff zu tumultartigen Szenen, in deren Folge der Celtic-Spieler Jones, der in dem folgenschweren Zweikampf mit Bryson verwickelt war, von Linfield-Fanatikern eingekesselt wurde. Als Jones wieder frei kam, hatte er ebenfalls ein gebrochenes Bein.

Der Clubvorstand entschied am Saisonende seine Mannschaft aus Sicherheitsgründen aus der Liga zurückzuziehen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

Einzelnachweise 

1948/49
Fußballsaison 1948/49